José Moreira (1982) portugál labdarúgó
José Moreira brazil úszó